Trait steht für:

 Trait (Fluss), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Aron
 Trait (Programmierung), Sammlung von Methoden und Attributen in der objektorientierten Programmierung
 in der Psychologie die Persönlichkeitseigenschaft
 Le Trait, eine französische Gemeinde
 Trait (Einheit), französische Maßbezeichnung